Lugari (district)
 Lugari (stad)
 Giovanni Battista Lugari